Le code vec peut désigner, entre autres :
 le code de langue ISO 639-3 du vénitien ;
 son code IETF, également.

Le sigle VEC peut faire référence à :
 Les Verts, Confédération écologiste - Parti écologiste, un ancien parti politique français.
 Véhicule d'exploration de cavalerie